8 (getal)
8 - het jaar 8 n.Chr.
Acht (Duitsland) - een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Acht (Nederland) - een dorp bij Eindhoven
Acht (roeiboot) - een achtpersoons wedstrijdroeiboot, gewoonlijk met stuurman
Acht (televisiezender) - een Vlaamse televisiezender
Acht geven - een bevel bij het exerceren